Михайлівський заказник:

 Михайлівський заказник — ботанічний заказник у Радивилівському районі Рівненської області.
 Михайлівський заказник — ентомологічний заказник у Чугуївському районі Харківської області.
 Михайлівський заказник — ентомологічний заказник у Лозівському районі Харківської області.
 Михайлівський заказник — ботанічний заказник у Канівському районі Черкаської області.
 Михайлівський заказник — гідрологічний заказник у Звенигородському районі Черкаської області.